La maison Tudor est issue de la noblesse galloise. Fidèle à la maison de Lancastre qui règne alors sur l'Angleterre, Owen Tudor vécut à la cour et épousa la veuve du roi Henri V d'Angleterre. Son petit-fils Henri VII conquit la couronne en 1485 et la maison Tudor régnera sur le pays pendant tout le .

Légende : la bordure grasse indique les membres de la dynastie Tudor, et le fond rose les souverains d'Angleterre.

15
Famille noble britannique